Eggenbach ist ein geographischer Name:

Gemeinde und Ort:
 Eggenbach (Ebensfeld), ehemals selbständige Gemeinde, heute Kirchdorf von Markt Ebensfeld, Landkreis Lichtenfels, Bayern

Gewässer:
 Eggenbach (Bregenzer Ach), rechter Zufluss der Bregenzer Ach gegenüber der Mohnenfluh noch vor Schröcken, Bezirk Bregenz, Vorarlberg
 Eggenbach (Eisack), linker Zufluss des Eisack, Südtirol, siehe Eggentaler Bach
 Eggenbach (Gail), linker Zufluss der Gail vor Maria Luggau (Gemeinde Lesachtal), Bezirk Hermagor, Kärnten; entspringt in Tirol, zuletzt Grenzfluss von Kärnten
 Eggenbach (Haslach), linker Oberlauf der Haslach (zur Unteren Argen) bis Spießberg oder Spiesberg (Gemeinde Amtzell), Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Eggenbach (Itz), linker Zufluss der Itz bei Lahm (Gemeinde Itzgrund), Landkreis Coburg, Bayern
 Eggenbach (Obere Argen), rechter Zufluss der Oberen Argen bei Untersteig (Gemeinde Maierhöfen), Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Eggenbach (Vilskanal), rechter Zufluss eines namenlosen linken Zuflusses des Vilskanals hier links der Vils (Donau) bei Hörmannsdorf (Markt Eichendorf), Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern

Siehe auch:
 Eckenbach
 Eggerbach